Ма́тиас Бра́нден (; ) — норвежский кёрлингист.

В составе мужской сборной Норвегии участник . В составе юниорской мужской сборной Норвегии участник Зимнего Европейского юношеского Олимпийского фестиваля 2017.

В клубной команде играет на позиции , скип команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : бронза ()
 : золото (), бронза ()

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 
 Brænden, Mathias | Nordic Junior Curling Tour

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Норвегии